Schnell:
 Claus Jørgen (Jørgensen) Schnell, en dansk-norsk officer
 Morten Schnell Lauritzen (* 1972, Vejle), en dansk journalist